Wentworth bezeichnet

Personen:
 Benning Wentworth (1696–1770), nordamerikanischer Kolonialpolitiker
 Buddy Wentworth ((1937–2014)), namibischer Politiker
 Cecilia Wentworth (1853–1933), amerikanisch-französische Malerin
 Charles Watson-Wentworth, 2. Marquess of Rockingham (1730–1782), britischer Premierminister

 D’Arcy Wentworth (1762–1827), britischer Mediziner und Pionier Australiens
 Henrietta Wentworth, 6. Baroness Wentworth (1660–1686), englische Adlige und die Mätresse von James Scott, 1. Duke of Monmouth

 K. D. Wentworth (1951–2012), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin
 Marvin Wentworth (Marvin Palmer Morris Wentworth; 1905–1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Patricia Wentworth (1878–1961), britische Kriminalschriftstellerin
 Philip Wentworth (1424–1464), englischer Ritter
 Raymond Wentworth (* 1933), US-amerikanischer Sänger und Komponist
 Richard Wentworth (* 1947), britischer Künstler, Kurator und Hochschullehrer
 Tappan Wentworth (1802–1875), US-amerikanischer Politiker

 William Wentworth, 1. Baronet († 1614), englischer Adliger
 William Charles Wentworth (1790–1872), Erforscher Australiens

als Vorname bzw. Mittelname:
 D’Arcy Wentworth Thompson (1860–1948), britischer Mathematiker und Biologe
 Wentworth Miller (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wentworth (Missouri)
 Wentworth (New Hampshire)
 Wentworth (North Carolina)
 Wentworth (South Dakota), im Lake County
 Wentworth (Wisconsin), im Douglas County
 Wentworth Township (South Dakota)

in Australien:
 Wentworth (New South Wales)

in England:
 Wentworth (Cambridgeshire)
 Wentworth (Surrey)
 Wentworth (South Yorkshire)
 Wentworth (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

in Kanada:
 Wentworth (Nova Scotia)
 Wentworth (Québec)

Fließgewässer:

Fernsehserien:
 Wentworth (Fernsehserie), australische Fernsehserie

Firmierungen:
 E. E. Wentworth Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wentworth Resources, kanadischer Energieproduzent

Siehe auch:
 Wentworth Township
 Baron Wentworth, britischer Adelstitel